Rohdin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Anders Rohdin (1834–1915), schwedischer Konditor und Dichter
 Mats Rohdin (* 1959), schwedischer Fußballspieler